Trafalgar peut désigner :

Arts 
 La Bataille de Trafalgar est un tableau de Joseph Mallord William Turner.

Toponymie 
 Le mont Trafalgar est un tepuy situé dans l'État d’Australie-Occidentale.
 Le mont Trafalgar est un volcan éteint en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Trafalgar Square, place de Londres nommée en l'honneur de la bataille.
 Trafalgar, village dans l'État du Victoria (Australie).
 Trafalgar, communauté en Nouvelle-Écosse (Canada).
 Le cap de Trafalgar, limite nord-ouest du détroit de Gibraltar.

Militaire 
 La bataille de Trafalgar qui s'est déroulée au cap de Trafalgar. De cette bataille découle l'expression un coup de Trafalgar.
 Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de , ainsi que .

Musique 
 Trafalgar est un album des Bee Gees.
 Trafalgar est un album d'Archimède.
 Trafalgar est un album de Volts Face

Homonymie de toponyme